

Sigle 
 Japan Telecom
 Japan Tobacco

Codici 
 JT – codice vettore IATA di Lion Air
 JT – codice ISO 3166-2:ID di Jawa Tengah (Indonesia)
 JT – producer Hip hop

Musica 
 JT – album di James Taylor del 1977
 JT – Produttore musicale